Sâniacob se poate referi la una din următoarele localități din România:

 Sâniacob, Bistrița-Năsăud
 Sâniacob, Mureș